Ugljare est un toponyme qui peut désigner :
 Uglar/Ugljare, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Gjilan/Gnjilane, district de Gjilan/Gnjilane (selon le Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (selon la Serbie) ;
 Uglar/Ugljare, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Fushë Kosovë/Kosovo Polje, district de Pristina (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie) ;
 Ugljare/Uglarë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Zubin Potok/Zubin Potok, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica.